Världsmästerskapet i futsal kan syfta på:

 Världsmästerskapet i futsal (Fifa)
 Världsmästerskapet i futsal (AMF)